Kevin Hart – attore statunitense
 Kevin Hart – poeta, critico letterario, filosofo e teologo australiano